Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1950 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Osborne duPont je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Margaret Osborne duPont (prvakinja)
 Doris Hart (finale)
 Louise Brough (tretji krog)
 Beverly Baker (polfinale)
 Pat Canning Todd (četrtfinale)
 Shirley Fry ''(četrtfinale)'

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1950